Vergennes kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Vergennes (Illinois)
Vergennes (Vermont)

Personen
Charles Gravier de Vergennes, Frans minister